Hierba gitana puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anagallis arvensis
 El nombre común de la planta Bituminaria bituminosa
 El nombre común de la planta '''''Peucedanum lancifolium